La palabra "Garou" se puede referir a:

 Una palabra del francés "loup-garou", que quiere decir "hombre lobo";
 También una palabra japonesa, . A pesar de la coincidencia de pronunciación, no tiene relación etimológica con la palabra francesa.
 Garou, un cantante canadiense;
 Garou (álbum), un álbum del 2006 del autor homónimo;
 Los Garou, la raza de hombres lobo de los juego de rol de White Wolf Mundo de Tinieblas;
 Garou Densetsu ("Leyenda del Lobo Hambriento"), título original de la saga de juegos de lucha Fatal Fury, creada por SNK para la Neo-Geo;
 Garou: Mark of the Wolves, el noveno y último juego de la saga Fatal Fury para Neo-Geo.